Östtimors gemenskap Östtimor är indelat i 14 administrativa gemenskap.  Gemenskaperna är indelade i 66 administrativt kontor vilka i sin tur är indelade i 452 sucos.

Referenser 

Administrativa indelningar av länder i Asien
Östtimors geografi
Östtimors samhälle